Всемирный день безопасного Интернета (англ. Safer Internet Day) — праздник, отмечаемый во второй день второй недели февраля.

Идея празднования принадлежит Еврокомиссии (январь 2004 года), которая была поддержана европейскими некоммерческими организациями European SchoolNet и Insafe.

Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном использовании Интернета.

Главный координатор Дня — некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network) .

2008 
Microsoft и РОЦИТ проведут в России с 29 января по 5 февраля акцию «Неделя безопасного интернета», приуроченную к этому дню .

Источники

См. также 
 РОЦИТ

Ссылки 
 Некоммерческая организация Insafe (European Safer Internet Network), официальный сайт
 РОЦИТ: Неделя безопасного Рунета 29 января — 5 февраля 2008

 lenta.ru В России пройдет неделя безопасного Рунета
 7 февраля — Всемирный день безопасного интернета
 В России пройдет неделя безопасного Рунета
 6 февраля — День безопасного интернета

Международные дни